Notoedres är ett släkte av spindeldjur. Notoedres ingår i familjen Sarcoptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Or
Notoedres